Полховський () — українське та білоруське прізвище.

Рід 
 Полховські — литовсько-руський шляхетський рід.

Персоналії 
 Полховський, Кирило Юрійович (2002) — білоруський футболіст, нападник клубу «Динамо-Берестя».
 Полховський, Сергій Олегович (1948) — український журналіст.

Див. також 
 Полховський Майдан

Українські прізвища
Білоруські прізвища